Stadionul Municipal din Vaslui are un număr de 15.000 de locuri pe scaune, cu tribună oficială, cabine pentru presă și invitați acoperite, instalație de drenaj și instalație de irigare automată a gazonului, gazon nou, acces internet pentru presă și invitați, vestiare noi și sediu de club nou construit. În toamna anului 2007 a început execuția instalației de nocturnă, la acest moment stadionul "Municipal" din Vaslui urmând a fi al 11-lea stadion cu nocturnă din România.

Legături externe 
 Imagini Stadion
 Stadionul Municipal Vaslui

Vaslui
Stadioane de fotbal din România